Perry Mason bezeichnet:
 Perry Mason, literarische Figur
 Perry Mason (Hörspielserie), auf der Figur beruhende Radioserie bei CBS (1943–1955)
 Perry Mason (Fernsehserie), auf der Figur beruhende amerikanische Fernsehserie von CBS (1957–1966)
 The New Perry Mason, auf der Figur beruhende amerikanische Fernsehserie von Fox (1973–1974)
 Perry Mason (Filmreihe), Fortsetzung der CBS-Serie bei NBC (1985–1995)
 Perry Mason (2020), auf der Figur beruhende amerikanische Fernsehserie (seit 2020)
 Perry Mason: The Case of the Mandarin Murder, auf der Figur beruhendes Computerspiel